Corbin est le nom d'un nombre important de lieux et de personnalités. Corbin peut faire référence à :

Patronymes 
 Alain Corbin (né en 1936), historien français,
 Anne-Marie Corbin (née en 1950), germaniste française,
 Barry Corbin (né en 1940), acteur américain,
 Charles Corbin (1881-1970), ambassadeur français auprès du Royaume-Uni de 1933 à 1940,
 Easton Corbin (né en 1982), chanteur américain de musique country,
 Erard Corbin de Mangoux (né en 1953), haut fonctionnaire français,
 Eugène Corbin (1801–1874), magistrat et homme politique français,
 Eugène J.B. Corbin (1867-1952), entrepreneur, homme d'affaires, artiste, collectionneur d'art, sportif et mécène français,
 Eymard Corbin (né en 1934), sénateur canadien,
 Henry Corbin (1903-1978), philosophe et orientaliste français,
 Henry Clarke Corbin (1842-1902), lieutenant général américain,
 Hubert Corbin (né en 1951), écrivain français de roman policier,
 Jacques Corbin (1580-1653), poète français,
Jeanne Corbin (1906-1943), militante communiste canadienne,
 Joseph Louis Corbin (né en 1779), militaire français,
 Linsey Corbin (née en 1981), triathlète américaine, 
Louisianne Corbin (née en 1993), joueuse française de rink hockey ;
 Margaret Cochran Corbin (1751-1800), combattante pendant la guerre d'indépendance américaine, 
Myrtle Corbin (1868-1928), interprète américaine de SideShow née avec une maladie rare,
 Patrick Corbin (né en 1989) , lanceur de baseball, 
 Raymond Corbin (1907-2002), médailleur, sculpteur et illustrateur français, 
 Stéphane Corbin (né en 1977), auteur, compositeur et interprète français, 
 Tyrone Corbin (né en 1962), joueur et entraîneur de basket-ball américain,
 Virginia Lee Corbin (1910-1942), actrice américaine ;

Prénom 
 Corbin Allred (1979-), acteur américain,
 Corbin Bernsen (1954-), acteur américain,
 Corbin Bleu (1989-), acteur américain d'origines italiennes et jamaïquaines ;

Surnoms 
 corbin, désignation populaire de corbeau ou de corneille dans certaines langues régionales, 
 corbin, désignation populaire d'un habitant de Sercq dans les îles anglo-normandes
 Baron Corbin, surnom de Thomas Pestock,  catcheur américain ;

Toponymes 
 Château Corbin, château situé à Liverdun en Lorraine,
 Corbin, ville américaine de l'état de Kentucky,
 Corbin City, ville de l'État américain du New Jersey,
 Rivière Corbin, un affluent de la rivière Roggan, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec (Canada),
 Corbin, une localité de Terre-Neuve,
 George T. Corbin Cabin, une cabane américaine située dans le comté de Madison, en Virginie.

Domaines viticoles 
 Château Corbin, grand cru classé des vins de Saint-Émilion,

 Château Grand Corbin, grand cru classé des vins de Saint-Émilion,
 Château Grand Corbin-Despagne, grand cru classé des vins de Saint-Émilion ;

Ornithologie 
 Corbin de Stresemann, (Zavattariornis stresemanni), un passereau de la famille des corvidés,
 Barbu corbin (Psilopogon corvinus), une espèce d'oiseaux de la famille des Megalaimidae ;

Astronomie 
 (4008) Corbin,  astéroïde de la ceinture d'astéroïdes ;

Divers 
 Corbin Fisher, studio américain de production de vidéos centré sur la pornographie gay.

Homonymie de prénom
Patronyme français
Homonymie de toponyme
Toponymie française